Perkins County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Perkins County (Nebraska)
 Perkins County (South Dakota)